Lakenmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Lakenmacher (* 1975), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Brandenburg
 Fynn Lakenmacher (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Mia Lakenmacher (* 2002), deutsche Handballspielerin
 Peter Lakenmacher (* 1942), Schauspieler und Hörspielsprecher
 Sven Lakenmacher (* 1971), deutscher Handballspieler
 Wolfgang Lakenmacher (* 1943), deutscher Handballspieler